Marceau pode se referir a:

Patrônimo 
em ordem cronológica
 François-Séverin Marceau, general do exército francês (1769-1796)
 Auguste Marceau, capitão de fragata e sobrinho de François-Séverin Marceau (1806 - 1851)
 Victor Marceau, acordeonista e compositor, (1902-1990)
 Félicien Marceau, romancista e ensaísta francês de origem belga, nascido em 1913
 Marcel Marceau, ou mime Marceau, ator e mímico francês (1923 - 2007)
 André Marceau, bispo católico francês, nascido em 1946.
 Sophie Marceau, atriz francesa, nascida em 1966

Prenome 
 Marceau Crespin, coronel francês (1915-1988)
 Marceau Somerlinck, futebolista francês (1922-2005)
 Marceau Pivert, professor, sindicalista e militante socialista francês (1895-1958).

Topônimos 
 Marceau, antiga comuna francesa do Tarn-et-Garonne, hoje integrada a Donzac
 Alma - Marceau, estação de metrô pariseiense
 Avenida Marceau, uma avenida parisiense
 Saint-Marceau, duas comunas francesas
 Saint-Marceau, nas Ardennes
 Saint-Marceau, na Sarthe

Desambiguação